Царь Горох — персонаж русских фразеологизмов шутливого характера (при царе Горохе, когда царь Горох с грибами воевал — «в давние, легендарные времена»; помнить царя Гороха) и ряда произведений народного и авторского творчества, в некоторых (обычно псевдонаучных или сатирических) публикациях рассматривается как легендарный правитель древности.

Существуют схожие фразеологизмы в других славянских языках: , , .

Происхождение фразеологизма 
Имя царя Гороха упоминается в русских сказках, например, одна начинается так:Однако почему властителя зовут Горох, остается непонятным, а связь с локальными вариантами сюжета о «войне грибов» могла возникнуть после его сложения.
Вполне вероятно происхождение от имени готского конунга Германариха, который в давние времена управлял территорией, на которой кроме самих готов проживали подвластные ему славяне.

А. Н. Афанасьев в труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1865—1869), рассказывая о Покатигорошке, связывает царя Гороха с Перуном по связи слов «горох» и «грохот»; проф. Журавлёв возражает на такую связь, что горох не молотят, а лущат, а корни в словах «горох» и «грохот» исходно разные —  и *gorx-. По одной из версий, в первоначальном виде оборот звучал «по-царегороцки», то есть «по-константинопольски», и относится ко времени существования Византии.
Профессор Журавлёв приводит схожие насмешливые имена правителей по мелким бытовым предметам в пословицах и сказках разных народов, а также не исключает наличие связи с фразеологизмом «шут гороховый»; таким образом, по его мнению, данный оборот есть плод народного юмора, «раблезианской филологии».

Царь Горох в художественных произведениях и современной культуре 
В отличие от «старого дедушки Коля» в английских присказках (), за царём Горохом не стои́т какого-либо более широкого текста. Однако подобные тексты регулярно появляются, в частности:
Лебедев, Кастор Никифорович.  (1834) Пародия на научный спор, за участниками которого угадываются известные профессора-историки той поры.
П. А. Вяземский. Царь Горох (1856) Стихотворение о «золотом веке», бывшем при царе Горохе.
По щучьему велению (1970)Кукольный спектакль-мультфильм по мотивам пьесы Елизаветы Тараховской, режиссёры Владимир Пекарь и Владимир Попов. Горох выступает как антагонист.
Как грибы с горохом воевали (1977)Мультфильм, режиссёр — Иван Аксенчук. Горох выступает как антагонист.
Андрей Белянин. Тайный сыск царя Гороха (1999) и продолжения Главный герой, московский милиционер, попадает во времена царя Гороха, правящего в городе Лукошкино.

Образ Царя Гороха разрабатывает В. Д. Сенников в авторском проекте, призванном закрепить за городом Слободским статус «родины царя Гороха». На тот же статус претендует и Гороховец. Также «царём Горохом» часто уважительно называют огородную пищевую культуру горох.

Примечания

Ссылки 
 

Вымышленные правители
Горох: при царе Горохе